Община Нидерландов () — базовая территориальная единица в Нидерландах.

На начало 2023 года, в Нидерландах насчитывалось 342 общин () и Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба () — 3 острова в Карибском море, которые являются особыми общины Нидерландов. Общины — административные единицы Нидерландов второго уровня, являющиеся подразделениями соответствующих провинций. Кабинет Нидерландов делегирует часть своих обязанностей местным руководящим органам — муниципальным советам, которые избираются раз в четыре года. Слияние общин сократило их количество на две трети по сравнению с первоначальным делением в середине XIX века. Сами же общины формально подразделяются на районы и кварталы для административных и статистических целей.

Общины сильно разнятся по своей площади: самая маленькая — Вестерворт, занимает всего 7,03 км², а самая большая — Юго-Западная Фрисландия — 523,01 км². Схирмонниког является самой малонаселённой общиной (982 человек), а также общиной с наименьшей плотностью населения — 24 человек на км². В Амстердаме наибольшее население — 922 679 человек, а наивысшая его плотность в Гааге — 6 822 чел./км².

Статус общин 
Общины в Нидерландах являются административными единицами второго уровня и третьим звеном государственного управления после центрального правительства и провинций. Нидерланды — децентрализованное унитарное государство, где центральное правительство является высшим органом власти и по закону передаёт определённые задачи на более низкие уровни управления. Однако соглашения, которые были достигнуты на разных уровнях, дают общинам определённую степень независимости в принятии стратегических решений. Общины отвечают за различные государственные услуги, такие как , общественное жильё, контроль и обслуживание местных дорог, удаление отходов и социальная защита. После  в 2010 году были сформированы три специальные общины (официально, ). Вместе они группируются как Карибские Нидерланды, но не являются частью ни одной из провинций. Функции этих общин те же, что и у обычных общин.Общинами руководит как совет бургомистра и советников, так и общинный совет.  ( в специальных общинах), избирается каждые четыре года. Число членов в совете колеблется от девяти членов в самых маленьких общинах до сорока пяти членов в крупнейших. Совет — высший административный орган в общине, он контролирует государственную политику. Исполнительная власть находится в руках , который состоит из , называемого лейтенант-губернатором в специальных общинах, а также нескольких , называемых депутатами острова в специальных общинах. Бургомистр назначается на шесть лет королевским указом, а советники назначаются общинным советом, как правило, после каждых муниципальных выборов. Бургомистр отвечает за общественный порядок и является главным во время чрезвычайных ситуаций. Все остальные задачи распределяются свободно между бургомистром и советниками. Компетенция советника различается в зависимости от общины.

Официальные границы общин были впервые определены в 1832 году после формирования кадастра. Закон об общинах 1851 года, написанный премьер-министром Й. Р. Торбеке, привёл к исчезновению малых общин. С тех пор менее населённые общины постепенно объединялись. Они либо включались в состав более крупных соседних городов, либо несколько мелких общин сливались в одну большую новую общину с новым именем. Число общин сократилось с 1209 в 1850 году до 537 в 2000 году. На начало 2019 года их насчитывается 355 штук. За это время несколько слияний происходило одновременно во многих районах отдельных провинций, границы общин в этих регионах были в основном перерисованы. В XIX веке и большей части XX века слияния общин происходили под давлением со стороны центрального правительства. Эта политика изменилась в конце XX века: теперь решение о слиянии сильно зависит от поддержки на местном уровне. Более крупные объединённые общины создаются, чтобы справиться с растущей нагрузкой, так как им от более высоких уровней власти делегируется всё больше государственных услуг. Ещё одной причиной для слияний общин является предположение, что крупные общины более эффективны в выполнении своих задач, чем маленькие.

В административных целях и для сбора данных Центральным статистическим бюро все общины подразделяются на районы (), которые в свою очередь подразделяются на кварталы (). На 2019 год, общины в Нидерландах разделены на 3164 района и 13 594 квартала.

Общины

Обычные общины

Специальные общины

Примечания

Комментарии

Источники

См. также 
 Список крупнейших общин Нидерландов

Ссылки 
 

 
Административное деление стран Европы
Административные единицы второго уровня
Списки муниципалитетов